Leipsic est l'ancienne écriture anglaise, historiquement nommé Leipsick en français et plus rarement Leipsic, pour la ville allemande de Leipzig. 

Plusieurs villes s'appellent Leipsic aux États-Unis :
 Leipsic (Delaware)
 Leipsic (Ohio)

Ces villes ont toutes été baptisées d'après la ville de Leipzig.

Homonymie de localités aux États-Unis